W-League 2009 var den andra säsongen av australiska W-League. Ligan bestod av åtta lag, varav sju lag tillhörde ett lag i herrligan A-League. Både grundserien och slutspelet vanns av Sydney.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Grand Final

Se även
 A-League 2009/2010

Källor 
Officiell hemsida
Rsssf.com

2009
2009 i Australien
Fotbollssäsongen 2009